Tom Williams peut désigner :
 Tom Williams (1860-1913), un joueur international gallois de rugby à XV ;
 Tom Williams (1887-1927), un joueur international gallois de rugby à XV ;
 Tom Williams (1888-1967), un syndicaliste et homme politique britannique ;
 Tom Williams (1923-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tom Williams (1940-1992), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Tom Williams (1951-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1980-), un joueur international chypriote de football ;
 Tom Williams (1983-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Tom Williams (1998-), un pilote de rallye britannique.